HMS „Agincourt” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, upamiętniająca bitwę pod Azincourt (1415):

  – 64-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zakupiony w 1796 roku, w 1812 roku przekształcony w okręt więzienny i przemianowany na HMS „Bristol”, sprzedany w 1814 roku.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1817 roku, w 1865 roku przemianowany na HMS „Vigo”, sprzedany w 1884 roku.
  – fregata pancerna typu Minotaur zwodowana w 1865 roku, w 1904 roku przekształcona w hulk, zezłomowana w 1960 roku.
  – pancernik zwodowany w 1913 roku, sprzedany w 1922 roku.
  – niszczyciel typu Battle zwodowany w 1945 roku, zezłomowany w 1974 roku.

Agincourt